Boson II d'Arles († 968), comte d'Arles
 Boson II († 1008), comte de la Marche
 Boson II de Challant († 1210), vicomte d'Aoste et seigneur de Challant
Homonymie